Епархия Жереми () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жереми, Гаити. Епархия Жереми входит в митрополию Порт-о-Пренса. Кафедральным собором епархии Жереми является церковь Святого Людовика, короля Франции, в городе Жереми.

История 
20 апреля 1972 года Римский папа Павел VI издал буллу «Qui Beati Petri», которой учредил епархию Жереми, выделив её из епархии Ле-Ке.

Ординарии епархии 
 епископ Charles-Edouard Peters S.M.M. (20.04.1972 — 4.07.1975);
 епископ Willy Romélus (26.04.1977 — 6.08.2009);
 епископ Gontran Décoste S.J. (6.08.2009 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 69,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1980 || 366.000 || 407.000 || 89,9 || 22 || 19 || 3 || 16.636 ||  || 8 || 47 || 16
|-
| 1990 || 432.000 || 492.000 || 87,8 || 35 || 25 || 10 || 12.342 ||  || 28 || 72 || 19
|-
| 1999 || 360.225 || 500.285 || 72,0 || 46 || 40 || 6 || 7.830 ||  || 34 || 74 || 24
|-
| 2000 || 360.450 || 500.630 || 72,0 || 48 || 38 || 10 || 7.509 ||  || 30 || 71 || 24
|-
| 2001 || 434.745 || 621.064 || 70,0 || 47 || 44 || 3 || 9.249 ||  || 24 || 70 || 27
|-
| 2002 || 435.226 || 629.640 || 69,1 || 53 || 48 || 5 || 8.211 ||  || 26 || 67 || 28
|-
| 2003 || 408.815 || 613.223 || 66,7 || 56 || 50 || 6 || 7.300 ||  || 24 || 68 || 29
|-
| 2004 || 424.870 || 638.200 || 66,6 || 51 || 46 || 5 || 8.330 ||  || 26 || 76 || 33
|-
| 2006 || 450.645 || 652.950 || 69,0 || 60 || 52 || 8 || 7.510 ||  || 28 || 66 || 34
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui Beati Petri

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Гаити